Борис В. Пономарьов (, ; 23 січня 1947 — невідомо) — радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець пермської хокейної школи. Виступав за команди майстрів «Молот» (Перм), «Динамо» (Рига), «Сокіл» (Київ) і «Латвіяс Берзс». У вищій лізі СРСР провів 43 матчі (17+17), у першій — понад 300 (196+74).

Статистика

Примітки

Посилання 
 

уродженці Пермі
Хокеїсти «Молота-Прикам'я»
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
радянські хокеїсти